Сен-Пари́з-ан-Вірі́, Сен-Паріз-ан-Вірі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 145 км на південний захід від Діжона, 31 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 77 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 169,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Париз-ан-Вірі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Париз-ан-Вірі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр